Cloßmann ist der Name folgender Personen:

 August von Cloßmann (1823–1871), deutscher Schriftsteller 
 Joseph von Cloßmann (1755–1826), badischer Generalleutnant und Gouverneur von Karlsruhe
 Wilhelm von Cloßmann (1788–1855), badischer Generalmajor und Kommandant von Rastatt